Open Publication License, llicència de publicació de contingut obert
 Organització del Poble en Lluita, partit polític d'Haiti
 Optimization Programming Language, llenguatge de programació matemàtica